Постольное:

Украина 
 Постольное — село, Сумский район, Сумская область
 Постольное — село, Золочевский район, Харьковская область